Monocotyle är ett släkte av plattmaskar. Monocotyle ingår i familjen Monocotylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Monocotyle